La bellerenca, belleraca o salsufragi
(Heracleum sphondylium) és una espècie de planta bienal natural d'Europa i Àsia molt difosa per praderies i pastures. Té el tija buit i aconsegueix els 6 a 12 dm d'altura amb fulles pinnades i peloses, té umbel·les amples de flors blanques.

Referències 

Plantes medicinals apiàcies
Apiòidies